Никола Тост (; род. 3 мая 1977 года, Пфорцхайм, ФРГ) — немецкая сноубордистка, выступавшая в хафпайпе. Первая Олимпийская чемпионка (1998) в хафпайпе среди женщин. Победительница этапов Кубка мира FIS по сноубордингу.

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Николы Тост

 Профиль на FIS
 Профиль на www.sports-reference.com 

Сноубордисты Германии
Олимпийские чемпионы по сноуборду
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2002 года